Allens Grove Township peut désigner les lieux suivants aux États-Unis :

 Allens Grove Township, un township du comté de Scott en Iowa ;
 Allens Grove Township, un township du comté de Mason dans l'Illinois.

Homonymie de townships